Эскадренные миноносцы типа «Холланд» () — тип эскадренных миноносцев, построенных для нидерландского королевского флота в 1950-х годах. Эсминцы типа были первыми боевыми кораблями голландского флота, разработанными и построенными после окончания Второй мировой войны. В нарушение традиций голландского флота корабли типа были названы в честь 4 голландских провинций, а не в честь адмиралов голландского флота, как прежде было принято называть новые корабли.

Уникальность эсминцев типа «Холланд» состояла в том, что они были первыми эсминцами без торпедного вооружения.

Представители типа

Литература 
 

Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы типа «Холланд»